

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYUT jest ich 9, w tym 5 podstawowych 
 Sadowie – część wsi Złotowo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Kruszwica
 Sadowie – część wsi Luszowice w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Chrzanów 
 Sadowie – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Kocmyrzów-Luborzyca 
 Sadowie – część wsi Wrzawy w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Gorzyce 
 Sadowie – wieś w woj. śląskim, w pow. będzińskim, w gminie Mierzęcice 
 Sadowie – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Irządze 
 Sadowie – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Sadowie 
 Sadowie – część wsi Chwałowice w woj. świętokrzyskim, w  pow. pińczowskim, w gminie Pińczów
 Sadowie – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Wielkopolski

Inne 
 Sadowie – gmina wiejska

Zobacz też 
 Sadowiec